Synbranchus är ett släkte av fiskar. Synbranchus ingår i familjen Synbranchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Synbranchus